Seeger steht für:
 Seeger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 F. J. Seeger (Tee-Seeger), deutsches Einzelhandelsgeschäft
 Seeger Lederwaren, deutscher Lederwarenhersteller
 Seeger Maschinenfabrik, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Seeger, deutscher Name von Zegrze Pomorskie, Ortsteil von Świeszyno (Powiat Koszaliński), Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch:
 Seger
 Saeger
 Säger, Vogelgattung
 Seegers
 Seager
 Sieger